Unsane ist der Name von:
 einer amerikanischen Noise-Rock-Band, siehe Unsane (Band)
 einer amerikanischen Thrash-Metal-Band, siehe The Unsane
 einem italienischen Horrorfilm, siehe Tenebrae (Film)
 einem US-amerikanischen Thriller, siehe Unsane – Ausgeliefert